Zurita ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Rodrigo Zurita (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Jeronimo Zurita (1512–1580), spanischer Historiker
 Juan Zurita (1917–2000), mexikanischer Boxer
 Manuel Fernando Zurita, nicaraguanischer Jurist und Politiker
 Raúl Zurita (* 1950), chilenischer Dichter, Professor und Ingenieur

Zurita steht für:
 Zurita (Kantabrien), Ort in der Gemeinde Piélagos, Kantabrien, Spanien